Leon Schmidt-Borudzki (ur. 1892) – podpułkownik saperów inżynier Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Leon Schmidt (1895–1940) – kapitan administracji Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Walecznych (dwukrotnie)